Administració Metropolitana de Bangkok (del seu nom en anglès Bangkok Metropolitan Administration), òrgan de govern local de la ciutat de Bangkok i la seva àrea metropolitana, a Tailàndia
 Autoritat belga de la competència (del seu nom en neerlandès Belgische Mededingingsautoriteit), òrgan administratiu encarregat dels temes de competència a Bèlgica
 Baltimore Museum of Art, museu d'art ubicat a la ciutat de Baltimore, als Estats Units
 British Medical Association, col·legi professional dels metges del Regne Unit
 Billboard Music Award, premi anual de música popular concedit per la revista Billboard
 BMA també és el codi de l'OACI de BMI, aerolínia del Regne Unit